Spártában két király (baszileusz) volt, két dinasztiával, az Agiadák és az Eurüpóntidák családjával. Amikor az egyik király meghalt, akkor legidősebb fia követte őt a családját megillető trónon, de azoknak a fiúknak, akik már apjuk uralkodása idején születtek, elsőbbségük volt. A két dinasztia közül az Agiadák számítottak tekintélyesebbnek, mert régebbieknek tartották őket.

A kettős királyság intézményének eredete ismeretlen, többféle ókori és újkori magyarázat létezik azonban. Egy legenda a mitikus Arisztodémosz király ikerfiaira vezeti vissza. Mások szerint a dór vándorlás idején a hódító dórok és a legyőzött helybeliek uralkodója osztozott meg a hatalmon. Ismét mások szerint a római consulok kollegialitásához hasonlóan mesterséges hatalommegosztás eredménye volt a kettős királyság. A rómain kívül a két karthágói suffes is a hatalommegosztás hasonló példája volt.

A két király nem rendelkezett abszolút hatalommal együtt sem, hatalmukat a gerúszia mellett az évente választott 5 ephorosz is korlátozta olyan mértékben, hogy a kortársak egy része is Spártáról, mint az ephoroszok türanniszáról beszélt, akik mintegy hadseregparancsnokukká degradálták a királyokat.

Agiada királyok

A hagyományban szereplő királyok és évszámok

Történetileg igazolt királyok

Eurüpóntida királyok

A hagyományban szereplő királyok és évszámok

Hérodotosz leírása szerint

Pauszaniasz leírása szerint

Történetileg igazolt királyok

Források 
Klaus-Jürgen Matz: Ki mikor uralkodott kormányzott (Magyar Könyvklub, Budapest, 2003) 

Sparta